Schlangengraben ist ein Gewässername:

 Schlangengraben (Amorsbach), rechter Zufluss des Amorsbachs unterhalb von Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlangengraben (Aubächle), rechter Zufluss des Aubächles (zum Mittellauf Klosterbach des Steinenbachs) bei Schlächtenhaus, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schlangengraben (Beetzsee), westlicher Zufluss des Beetzsees bei Brielow, Gemeinde Beetzsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Schlangengraben (Bleichbach), linker Zufluss des hier noch Goldbach genannten Bleichbachs (zur Elz) bei der Unteren Rostmühle, Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Schlangengraben (Merzbach), rechter Zufluss der Merzbach bis vor Niedermerz, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen; entwässert den Blausteinsee
 Schlangengraben (Roxheimer Altrhein), linker Zufluss des hier noch Mittelgraben oder Erlengraben genannten Roxheimer Altrheins (zum Oberrhein) bei Oggersheim, kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
 Schlangengraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs bei Radochen, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Schlangenbach